

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Zawadówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Chełm 
 Zawadówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Rejowiec 
 Zawadówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Urszulin
 Zawadówka – dawna część wsi Dąbrowica w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Zawadówka – przysiółek wsi Toporzysko w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Jordanów 
 Zawadówka – kolonia wsi Smerdyna w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów

Miejscowości na Ukrainie 
 Zawadówka – wieś w rejon monasterzyskim
 Zawadówka – wieś w rejonie turczańskim
 Zawadówka – wieś w rejonie tepłyckim

Inne 
 Zawadówka – nazwa wsi Żerdenka w latach 1977–1981
 Zawadówka – nazwa górnego biegu rzeki Lubaczówka